Amazon steht für:

 Amazon, Online-Versandhändler
 Amazon (Band), britische Rock- und Wave-Band (1979–1983)
 Amazon (Computerspiel), Computerspiel von Michael Crichton (1984)
 Amazon (1997), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Keith Merrill
 Amazon, Codename einer Schutzoperation der europäischen Agentur Frontex
 Amazon Cars, britischer Hersteller von Cyclecars
 Volvo Amazon, Automodell
 Amazon, Markenname des ehemaligen maltesischen Automobilherstellers Vintage Cars
 Amazon, Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Nissin Veículos da Amazônia

Ort:
 Amazon (Montana), Ort in den USA

Amazone steht für:
 Amazone, traditionelle Bezeichnung für Springreiterinnen, siehe Springreiten #Geschichte des Springreitens als Turniersport
 Amazone, Kurzbezeichnung für Amazonenpapageien
 (1042) Amazone, Asteroid des Hauptgürtels

Amazonen steht für:
 Amazonen, antike (mythologische) Völker, bei denen Frauen „männergleich“ in den Krieg zogen
 Amazonen (Spiel), strategisches Brettspiel (1988)
 Amazonen-Werke, deutscher Hersteller von Land- und Kommunalmaschinen
 Amazonen-Garde, weibliche Leibgarde des libyschen Revolutionsführers

 Amazon oder Amazone ist der Name folgender Schiffe:
 Amazon-Klasse – mehrere Schiffsklassen der Royal Navy
 HMS Amazon – mehrere Schiffe
 Amazon (Schiff, 1852), 1852 gesunkener Raddampfer
 Amazon (Schiff, 1906), 1906 versenktes Passagierschiff
 Amazone (Schiff, 1909), deutscher See-Ewer
 SMS Amazone (1843), preußische Korvette
 SMS Amazone (1900), Kleiner Kreuzer

Siehe auch:
 Amazon Brook (Begriffsklärung)
 Amazon Creek (Begriffsklärung)
 Amazon Lake (Begriffsklärung)
 Amazone zu Pferde (Begriffsklärung)
 Amazonas (Fluss in Brasilien)
 Amason (Begriffsklärung)